248-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский Львовский ордена Ленина полк — гвардейское воинское подразделение Советской Армии в Великой Отечественной войне.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта № 01787 (в/ч пп 01787). Сокращённое наименование — '248-й гв. иптап'''.

История 
Полк сформирован 1 мая 1944 года из 1850-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка.

Входил в состав 11-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 52-й армии 1-го Украинского фронта.

Период вхождения в действующую армию: 1 мая 1944 года — 11 мая 1945 года.

За участие в Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождение города Львова полку присвоено почётное наименование «Львовский».

Расформирован 11 мая 1945 года (в связи с окончанием войны).

Командиры 
 Батурин, Герасим Макарович (с мая 1944 года)
 Петров, Василий Степанович (c декабря 1944 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Действующая армия. Перечни войск на сайте teatrskazka.com
 Великая война. Львов на сайте velikvoy.narod.ru

Противотанковые артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Советская гвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году